Pigmalion este un nume propriu din greaca veche, adaptare conformă numelui unui rege al Feniciei, Pumayyaton, care se poate referi la

 Pigmalion (mitologie), personaj legendar din Creta, cunoscut mai ales datorită operei Metamorfozele a poetului antic Publius Ovidius Naso, exilat la Tomis
 Pigmalion (personaj, Vergilius), un personaj din capodopera lui Vergilius, Eneida
 Pigmalion (operă), operă din 1748 a compozitorului Jean-Philippe Rameau
 Pigmalion (piesă), probabil cea mai cunoscută piesă (1913) a dramaturgului George Bernard Shaw
 Pigmalion (film 1938), film realizat în 1938 după piesa lui Shaw cu un scenariu scris de dramaturgul irlandez însuși
 My Fair Lady, film muzical realizat în anul 1964 după piesa lui Shaw, larg cunoscut diferitelor audiențe de pretutindeni
 Pigmalionism ori agalmatofilie, atracția erotică față de statui 

Nume proprii